A'albiel – anioł służebny archanioła Michała.

Bibliografia 
 

Anioły